Een alternatieve benaming voor Kerstmis (zie ook Suikerfeest);
Thanksgiving Day, een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada.